Фурта́до ():
 Фуртадо, Авраам (1756—1817) — французский общественный деятель.
 Фуртадо, Вильям (род. 1995) — бразильский футболист, защитник.
 Фуртадо, Габриэл Винисиус (род. 1999) — бразильский футболист, полузащитник.
 Фуртадо, Джон (род. 1996) — бразильский футболист, вратарь.
 Фуртадо, Жорже (род. 1959) — бразильский кинорежиссёр.
 Фуртадо, Нелли (род. 1978) — канадская певица.
 Фуртадо, Стив (род. 1994) — французский и кабо-вердианский футболист.
 Фуртадо, Франсишку (род. 1958) — ангольский генерал кабо-вердианского происхождения.
 Фуртадо, Хосе (род. 1983) — кабо-вердианский и португальский футболист.

 Фуртадо де Араужо, Ронни Эберсон (род. 1986) — бразильский футболист.

См. также 
 Фуртаду